Окса́на Никола́евна Сергие́нко (; род. 14 мая 1988, Харьков) — украинская поэтесса, прозаик и публицист. Лауреат Литературной премии имени Олеся Гончара (2007).

Биография 
Оксана Сергиенко окончила финансовый факультет (2010) Харковского национального экономического университета имени Семёна Кузнеца. Первые литературные произведения начала она писать в школьные годы, публиковалась в газетах и журналах, активно участвовала в молодёжных литературных конкурсах и турнирах. Работает в научно-технической библиотеке Харьковского национального экономического университета имени Семёна Кузнеца.

Творчество 
Дебютировала как поэтесса в 2003 году. Автор сборников поэзии:
 «Бруківка» (2008)
 «Містерія мрії» (2010)

Автор цикла публицистики «Повертаючись у травень», многочисленных публикаций в прессе и литературных альманахах.

Награды и премии 
Стипендиатка «МБФ Смолоскип» 2006, 2007 годов.

Лауреат Международной украино-немецкой литературной премии имени Олеся Гончара 2007 года в номинации «Журналистика» за цикл публицистики «Повертаючись у травень».

Библиография 
 Сергієнко О. М. Фантасмагорія / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2003. — № 6. — С. 9.
 Сергієнко О. М. More majorum / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2004. — № 8. — С. 2-3.
 Сергієнко О. М. О, Харкове… / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2004. — № 9. — С. 2.
 Сергієнко О. М. Молитва за Україну / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2004. — № 10. — С. 3.
 Сергієнко О. М. Сонет / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2004. — № 11 . — С. 2.
 Сергієнко О. М. Правда історії України у повісті Івана Багряного «Огненне коло»: спроба літературної розвідки / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2005. — № 5. — С. 6-7; № 6. — С. 6-7; № 7. — С. 8.
 Сергієнко О. М. Шорсткі стіни / О. М. Сергієнко // Левада: молодіжний літературно-художній альманах. — Вип. 4. — Х. : Крок, 2005. — С. 72.
 Сергієнко О. М. Правда / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2006. — № 4. — С. 15.
 Сергієнко О. Локшина / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2006. — № 9. — С. 2.
 Сергієнко О. Повертаючись у травень / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2006. — № 10. — С. 3.
 Сергієнко О. М. Стан української мови на сучасному етапі в Україні / О. М. Сергієнко // Управління розвитком: зб. наук. статей / ХНЕУ. — 2006. — № 9. — С. 153—154.
 Сергієнко О. М. Національні інтереси та українська ідея / О. М. Сергієнко // Журавлик. — 2007. — № 11. — С. 13.
 Сергієнко О. Бруківка: поезії / О. М. Сергієнко — Х.: ФОП Александрова К. М., 2008. — 72 с.
 Сергієнко О. М. Містерія мрії: поезії / О. М. Сергієнко — Х.: ФЛП Маракін І. В., 2010. — 31 с.
 Сергієнко О. М. Ти той, що мандрує над прірвою / О. М. Сергієнко // Лава: літературний альманах. — Х. : Коллегиум, 2012. — № 10. — С. 68-69.
 Lira: літературний альманах. — Хмельницький: Видавець Стасюк Л. С., 2012. — у змісті: Сергієнко О. Строкатою юрбою…; Куди твій шлях, порожній і самотній…; Зимового ранку плетиво… — С. 9-10.

Интервью 
 Интервью сайту «Справжня Варта»
 Интервью передаче «Влада народу»

Ссылки 
 Журнал «Час і події»
 Самвидав «Поетичні майстерні»
 Сайт української поезії «Анумо знову віршувать!»
 Кавоблог In coffee veritas
 Литературное объединение «Письма на бетонных стенах»
 Літературна творча спілка «Елітер»
 Альманах «Ліра» № 2
 Національна бібліографія України

Украинские писатели XXI века
Писатели Украины XXI века
Писатели Харькова
Украинские поэты
Поэты Украины
Поэты Харькова